Пятнадцатый чемпионат РСФСР по хоккею с шайбой был разыгран с конца 1961 года по 20 февраля 1962 года.

Регламент турнира 
С этого сезона в турнире отсутствовала зона союзных республик. При этом отдельные команды имели право заявляться на участие в первенстве. Ещё одним изменением стало отсутствие лучших команд 2-й группы в финальном турнире 1-й группы, чемпионат окончательно разделился на два дивизиона.

1-я группа

Предварительный этап

1-я зона

2-я зона

3-я зона

4-я зона 
Четыре матча не были сыграны из-за оттепели.

Финальный турнир 
Матчи прошли с 7 по 20 февраля на Центральном стадионе им. В.И. Ульянова-Ленина и стадионе «Искра» в Казани. В связи с тем, что в 4-й зоне часть игр не была проведена, от неё выступили три команды, имевшие теоретическую возможность выхода в финал. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Леонид Немченко («Дизелист»)
 Лучший защитник – Болеслав Воробьёв («Буревестник»)
 Лучший нападающий – Борис Ларкович («Химик») 
 Приз «За справедливую игру» – «Дизелист»

Состав чемпионов 
Валерий Гудилов, Анатолий Фомин;
Владимир Андреев, Вячеслав Данилов, Александр Лысяков, Николай Марков, Александр Пономарёв, Рафаил Хафизов, Николай Штейн;
Юрий Афанасьев, Владимир Васильев, Виктор Гаранин, Лев Иванов, Владимир Исаенков, Борис Лоскутов, Лев Николаев, Валерий Сергеев, Владимир Ткачёв. 
Старший тренер: Анатолий Муравьёв.

2-я группа

Предварительный этап

1-я зона 
Матчи прошли со 11 по 22 февраля на стадионе «Локомотив» в Красноярске и в Дивногорске.

2-я зона 
Матчи прошли с 10 по 22 февраля на стадионе «Спартак» в Барнауле. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший защитник – Иван Хвостов («Дзержинец»)
 Самый техничный нападающий – Виктор Щекотихин («Труд» Барнаул) 
 Лучший снайпер – Юрий Мальков («Авангард»)

3-я зона 
Матчи прошли с 11 по 24 февраля на стадионе металлургического завода в Лысьве. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Николай Ма («Металлург») или Юрий Овсянников («Прогресс-2»)
 Лучший защитник – Герман Клепцов (ДК им. XX съезда КПСС)
 Лучший нападающий – Лев Ванявкин («Волга») 
 Приз «За корректную игру» – ДК им. XX съезда КПСС

4-я зона 
Матчи прошли с 11 по 22 февраля на стадионах «Авангард» и «Нефтяник» в Орске, и в Новотроицке.

5-я зона 
Матчи прошли с 11 по 20 февраля на стадионе станкозавода и стадионе «Спартак» в Рязани. В них приняли участие вторые команды из Рязани и Воронежа вместо отказавшихся команд Волгоградской, Липецкой и Тульской областей.

6-я зона 
Матчи прошли с 14 по 17 февраля на стадионе «Спартак» в Смоленске.

7-я зона 
Матчи прошли с 12 по 22 февраля на стадионе «Спартак» в Костроме.

8-я зона (Свердловская область)

1-я подгруппа 
Матчи прошли с 7 по 10 января на стадионе Медькомбината в Красноуральске.

2-я подгруппа 
Матчи прошли в январе в Каменске-Уральском.

3-я подгруппа 
Матчи прошли с 7 по 9 января на стадионе НТЗ в Первоуральске.

4-я подгруппа 
Матчи прошли с 7 по 9 января на стадионе РММЗ в Ревде.

5-я подгруппа 
Матчи прошли с 7 по 8 января на Городском стадионе в Асбесте.

6-я подгруппа 
Матчи прошли с 6 по 8 января на стадионе «Локомотив» в Серове.

7-я подгруппа 
Победителем стала команда БАЗстрой Краснотурьинск

8-я подгруппа 
Победителем стала команда «Динамо» Свердловск-44

Финал зоны

9-я зона (Челябинская область)

Предварительный этап

Матчи за 1-7 места 
Команды провели однокруговой турнир с учётом сыгранных между собой встреч на первом этапе.

Матчи за 8-11 места 
Команды провели однокруговой турнир с учётом сыгранных между собой встреч на первом этапе.

10-я зона (Московская область)

1-я подгруппа

2-я подгруппа

3-я подгруппа

Финал зоны

Финальный турнир 
Матчи должны были пройти с 4 по 10 марта на стадионе Машзавода в Златоусте в подгруппах, на 11-12 марта планировались стыковые матчи за 1-10 места, но из-за погодных условий соревнования не были закончены. Не приняли участия победители 5-й и 6-й зон, местная команда выступала вне зачёта.

1-я подгруппа

2-я подгруппа

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1961-62 - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Первый, второй и третий эшелоны. 1960/1961 - 1964/1965. Зимняя спартакиада народов РСФСР 1957/1958 - 1988/1989. Кубок ВЦСПС 1983/1984 - 1989/1990. Кубок лиги 1988/1989. Справочник. Москва. 2011.

Хоккей с шайбой